Салах Межри (; род. 15 июня 1986 года в Джендубе, Тунис) — тунисский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера

Клубная карьера 
Начинал баскетбольную карьеру в тунисском клубе «Этуаль дю Сахель» в 2006 году. В сентябре 2010 года подписал двухлетний контракт с бельгийским клубом «Антверп Джайентс».

В 2012 году подписал контракт с испанским клубом «Обрадойро». В мае 2013 года получил награду «Восходящая звезда лиги АСБ».
В 2013 году перешёл в другой испанский баскетбольный клуб «Реал Мадрид».

30 июля 2015 года Межри подписал контракт с клубом НБА «Даллас Маверикс». 25 октября 2015 года было объявлено, что Межри включён в стартовый состав матча открытия сезона 2015-16. Через три дня дебютировал за «Маверикс», став первым игроком из Туниса, который сыграл в НБА. Выходил в пяти из восьми стартовых матчей, затем не играл до 13 января 2016 года. В матче против «Оклахомы», когда большинство игроков стартовой пятёрки получили отдых, Межри провёл на площадке 25 минут, набрал 17 очко и совершил 9 подборов, однако команда проиграла со счётом 108-89. 24 января после того, как стартовый центровой Заза Пачулия получил травму, Межри вышел в старте. За 29 минут на площадке набрал дабл-дабл с 10 очками, 11 подборами, а также совершил три блокшота, однако команда проиграла со счётом 115—104 «Хьюстон Рокетс». 20 марта набрал ещё один дабл-дабл из 13 очков, 14 подборов, а также шести блокшотов за 32 минуты на площадке в победном матче против «Портленда» (132—120). В дебютном сезоне несколько раз отправлялся в клуб Лиги развития «Техас Лэджендс».

Переподписал контракт с «Даллас Маверикс» 3 августа 2018 года. 7 февраля 2019 года был отчислен из команды..

Международная карьера 
Игрок — основной центровой национальной сборной Туниса. В 2009 году выступал в составе сборной на чемпионате Африки и завоевал бронзовые медали. Бронза позволила сборной выступить на чемпионате мира 2010 года, однако в Турции команда выступила неудачно, заняв последнее место в группе. В 2011 году выиграл чемпионат Африки и принял участие в Олимпиаде 2012 года в Лондоне. На турнире занял первое место по блок-шотам (в среднем — 3,4 блок-шота за игру), второе место по подборам (в среднем — 10 подборов за игру). Стал рекордсменом турнира по количеству блок-шотов в одном матче (7, матч против сборной Аргентины), а также по количеству подборов в одном матче (14, матч против сборной Аргентины).

Достижения

Клубные 
  Чемпион Евролиги: 2014/2015
  Чемпион Испании: 2014/2015
  Обладатель Кубка Испании (2): 2013/2014, 2014/2015
  Обладатель Суперкубка Испании (2): 2013, 2014

Cборная Туниса 
  Победитель Чемпионата Африки: 2011
  Бронзовый призёр Чемпионата Африки (2): 2009, 2015

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты Туниса
Игроки БК «Этуаль дю Сахель»
Игроки БК «Антверп Джайентс»
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки сборной Туниса по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года